Przybyszewski ist der Familienname folgender Personen:

 Bolesław Przybyszewski (1892–1937), polnisch-russischer Musikwissenschaftler
 Ignacy Przybyszewski (1755–1810), russischer General polnischer Herkunft
 Stanisław Przybyszewski (1868–1927), polnischer Schriftsteller
 Vincent A. Przybyszewski (* 1937), Leutnant der United States Navy Reserve

Sonstiges:
 Przybyszewski-Insel, Insel im Marshall-Archipel, Antarktis